San Miguel é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de San Miguel (Colorado)
Condado de San Miguel (Novo México)

Desambiguação